Rožkov è un cognome russo.

Può riferirsi a:

 Michail Rožkov
 Sergej Rožkov – calciatore sovietico, nato nel 1943
 Sergej Rožkov – sciatore russo, nato nel 1972
 Sergej Rožkov – danzatore russo